Господинов може да се отнася за:

 Георги Господинов – български писател
 Кирил Господинов – български актьор
 Пенко Господинов – български актьор
 Йордан Господинов – български футболист
 Живко Господинов – български футболист
 Анатоли Господинов – български футболист, вратар на ЦСКА София